Favrat ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Andreas von Favrat (1730–1804), königlich-preußischer General der Infanterie, Gouverneur von Glatz und Ritter des schwarzen Adlerordens
 Louis Favrat (1827–1893), Schweizer Botaniker